La stagione 1995-1996 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campioni i Kloten Flyers, mentre la regular season è stata vinta dall'SC Bern.

Classifica Regular Season 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Playout 
HC Fribourg-Gottéron 4 - Lausanne HC 0 (5-1; 7-2; 3-1; 4-3)

Spareggio (LNA-LNB) 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

L'HC La Chaux-de-Fonds viene promosso in LNA, mentre GCK Lions e Lausanne HC vanno in LNB.

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
PG=Partite Giocate, G=Goal, A=Assist in prima, Pt=Punti

1996
Hockey su ghiaccio nel 1995
Hockey su ghiaccio nel 1996